Comitatul Dade (în original, Dade County) se poate referi la unul din următoarele trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Miami-Dade, situat în partea de sud-est a statului  -- (Categorie și format),
 Comitatul Dade, situat în partea de nord-vest a statului Georgia, la granița cu statele Alabama și Tennessee --  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Dade, situat în partea de sud-vest a statului  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Dad (dezambiguizare)
 Dade (dezambiguizare)
 Dade (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii